Леопольдсдорф (округ Вена) () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Вена. Население составляет 4039 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 6,94 км². Официальный код — 32410.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Шислер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 Партия Dr.Abou занимает 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии